Склад збірної Німеччини на чемпіонаті світу 1998 

Докладніше...Німеччина
Німеччина 1998